Bundestagswahlkreis 160 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Dresden II – Bautzen II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Dresden I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Pirmasens (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Neustadt – Speyer (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (1949 bis 1961)